Net TV puede referirse a los canales de televisión:

Net TV, el canal argentino;
NET TV, empresa concesionaria de dos licencias de televisión en España;
Net TV, el extinto canal español.